19 жіноча шахова Олімпіада тривала в рамках 34 шахової Олмпіади, що проходила з 28 жовтня по 12 листопада 2000 року в турецькому місті — Стамбул.

У змаганнях взяла участь 86 команда (Туреччина була представлена двома командами), у складі яких грали 338 шахісток (44 гросмейстера, 65 міжнародних майстри, 39 майстрів ФІДЕ та 2 гросмейстера і 12 міжнародних майстри (чоловіки). Учасники зіграли 1806 партій.

Турнір проходив за швейцарською системою. Команди зіграли 14 турів.

Місця визначались за: 1. Кількістю очок. → 2. Коефіцієнтом Бухголця. → 3. Кількістю командних очок (КО). 

Контроль часу: 40 ходів за 100 хвилин, потім 50 хвилин на 20 ходів, потім 10 хвилин до закінчення гри. Якщо матч продовжувавсь, - 30 секунд на один хід.

Підсумкова таблиця 
 М — місце.
 Б — Коефіцієнт Бухгольца.
 Очки — сума набраних очок усіма шахістами (1 за перемогу шахіста, ½ за нічию, 0 — за поразку).
 КО — неофіційні командні очки, набрані всією командою (2 за перемогу команди, 1 — нічия, 0 — поразка).
 Курсивом — місце суперника.
 () — сума набраних очок у матчі всіма шахістами.
 К — додаткові команди.

Примітки

Джерела 
 OlimpBase 
 Ігри збірної України на 34 Олімпіаді

Шахові олімпіади
2000 у шахах
Спорт у Туреччині
Спортивні змагання у Стамбулі
Жовтень 2000
Листопад 2000